Plerogyra eyrysepta är en korallart som beskrevs av Nemenzo 1960. Plerogyra eyrysepta ingår i släktet Plerogyra och familjen Euphyllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
eyrysepta